Labatut puede referirse a: 

 Labatut, comuna francesa situada en Ariège.
 Labatut, comuna francesa situada en Landas.
 Labatut, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos.

Personas:
 Jules Jacques Labatut, escultor francés del .
 Pierre Labatut, (1768-1849) , un general y aventurero francés.